RBT steht für:
 Radio Berlin Tanzorchester, Jazzorchester in der DDR
 Red Bull Technology, britisches Entwicklungsunternehmen der Rennwagentechnik von Red Bull Racing, ebenfalls Tochtergesellschaft von Red Bull GmbH
 ARGE Rundfunk-Betriebstechnik, Gemeinschaftseinrichtung von acht ARD-Anstalten sowie des ZDF
 Ring-Back Tone, Leistungsmerkmal im Telefonnetz
 Red–black tree (dt. „Rot-Schwarz-Baum“), Datenstruktur vom Typ binärer Suchbaum
 Residual Block Termination, Variation des  Cipher Block Chaining Modes in der Kryptografie
 Risk Based Testing, Teststrategie in der Softwareentwicklung, siehe Softwaretest #Teststrategie
 Bahnhof Bretten (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Marsabit Airstrip (IATA-Code), kenianischer Landeplatz in Marsabit

RbT steht für:
 RbT Regiobahn Thüringen, deutsches Eisenbahn-Infrastrukturunternehmen

rbt steht für:
 Rubute, antike Stadt in Palästina

Abkürzung